En serie er en række elementer, som gentages, og som er ens eller har væsentlige kendetegn til fælles. En serie kan f.eks. vedrøre handlinger, som gentages, præstationer i sport (sejrsserie) eller produkter, som produceres i forskellige varianter. 

Serie kan hentyde til flere artikler:
 Tv-serie – et program på tv, der er opdelt i flere episoder.
 Filmserie – en række af relaterede film. 
 Bogserie – en række bøger i samme genre og udgivet med fælles kendetegn
 Serie (biologi) – en systematisk gruppe inden for taksonomien.
 Tidsserie (økonomi) – anvendes f.eks. på data-tidsserier inden for matematisk økonomi: Kointegration
 Serie (sport)
 Serialisme - en musisk kompositionsteknik